Іван Додов – болгарський офіцер, генерал-майор, учасник Першої Балканської (1912 – 1913) і Другої Балканської війни (1913).
 Алішер Додов - футболіст Панджшер (футбольний клуб).